La saison 2018-2019 de Division Nationale Amateur est la  du championnat d'Algérie de D3 depuis la création de la Ligue nationale du football amateur en 2010. Les 48 participants sont répartis en trois groupes régionaux comprenant 16 clubs chacun.

À l'issue de cette compétition, le champion de chaque groupe accède en Ligue 2, alors que les 3 derniers accompagné du plus mauvais avant-dernier parmi les 3 groupes rétrogradent en Inter-Régions.

Participants 
Source : Constitution des groupes sur le site de la LNFA.

Compétition

Groupe Ouest

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Groupe Centre

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Groupe Est

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement pour relégation

Statistiques

Classement des buteurs

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2018-2019
 Championnat d'Algérie de football D2 2018-2019
 Coupe d'Algérie de football 2018-2019

Notes et références

Liens externes 
 Ligue Nationale de Football Amateur
 Fédération Algérienne de Football

2018-2019
Football D3 2018-2019
Football D3 2018-2019
Algérie M3
Championnat M3